Slade steht für:

 Slade, britische Glam-Rock-Band
 Slade (Kurzgeschichte), Kurzgeschichte (1970) von Stephen King
 Slade School of Fine Art, Kunstschule in London

Slade ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Slade (1930–2019), kanadischer Bühnen- und Drehbuchautor
 Charles Slade (um 1797–1834), US-amerikanischer Politiker
 Chris Slade (* 1946), britischer Schlagzeuger
 Colin Slade (* 1987), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 David Slade (* 1969), britischer Filmregisseur 
 Felix Slade (1788–1868), englischer Rechtsanwalt und Kunstsammler
 Gordon Slade (* 1955), kanadischer Mathematiker
 Henry Slade (1836–1905), US-amerikanischer Trickbetrüger und Scharlatan
 Isaac Slade (* 1981), US-amerikanischer Rocksänger
 Jack Slade, Verlagspseudonym als Autor der Heftromanserie Lassiter, siehe Lassiter (Romanheftserie) #Autoren
 James M. Slade (1812–1875), US-amerikanischer Politiker
 John Slade (ursprünglich Hans Schlesinger; 1908–2005), US-amerikanischer Hockeyspieler und Wallstreetbroker
 Madeleine Slade (1892–1982), britische Trägerin des Padma Vibhushan
 Mark Slade (* 1939), US-amerikanischer Schauspieler
 Max Elliott Slade (* 1980), US-amerikanischer Filmschauspieler und Musiker
 Thomas Slade (1703/04–1771), britischer Schiffbauingenieur
 Tuiloma Neroni Slade (* 1941), Politiker aus Samoa

Siehe auch:
 Slade Professor of Fine Art
 Slate